Танеевка — топоним:

Населённые пункты 
 Танеевка — село в Стерлитамакском районе Башкирии.
 Танеевка — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Танеевка — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Танеевка — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Танеевка — деревня в составе города Саранск Мордовии.
 Танеевка — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Танеевка — село в Лунинском районе Пензенской области.

Реки 
 Танеевка — река, приток Самары.
 Танеевка — река, приток Второй Речки.

Другое 
 Танеевка — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.